

Cinema 
L'uomo che visse nel futuro (The Time Machine) – film del 1960 diretto da George Pal
The Time Machine – film per la televisione del 1978 diretto da Henning Schellerup
The Time Machine – film del 2002 diretto da Simon Wells

Letteratura 
La macchina del tempo (The Time Machine) – romanzo di fantascienza del 1895 di H. G. Wells

Musica 
The Time Machine – album di Gary Burton del 1966
The Time Machine – album di Alan Parsons del 1999
The Time Machine – album dei 1200 Micrograms del 2004
The Time Machine – album dei Via Verdi del 2020

Videogiochi 
The Time Machine – videogioco del 1981 per diversi computer

Pagine correlate 
Time Machine